Почапово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Почапово — агрогородок в Барановичском районе Брестской области.
 Почапово — деревня в Пинском районе Брестской области.